Megazostrodon – mały ssakokształtny żyjący za czasów dinozaurów około 200 milionów lat temu zaliczany do ssakokształtnych (Mammaliaformes) -  protoplastów współczesnych ssaków.

Opis 
Od czubka nosa do końca ogona mierzył zaledwie 10-12 cm. Wyglądem przypominał współczesne ryjówki.

 Uproszczony kladogram według Kielan-Jaworowskiej i współpracowników (2002)

Przypisy 

Ssaki triasu
Ssakokształtne
Ssaki jury